Антеозавр () — гигантский хищный дейноцефал из средней перми Южной Африки.

Длина черепа до 80 см, общая длина до 6 м, вес до 600 кг. Череп массивный, у старых особей морда довольно короткая и высокая, у молодых — длинная и низкая. Крупные выросты над глазницами и в лобной области (пахиостоз). Очень крупные резцы и клыки, заклыковые зубы мелкие. Скелет лёгкий, тело довольно короткое, хвост не очень длинный — уменьшение поверхности тела для сохранения тепла, свойственное также и растительноядным дейноцефалам. Передние конечности несколько длиннее задних.

Вероятно, обитал в зарослях по берегам водоёмов, молодые особи (с длинной и низкой мордой) могли питаться мелкой добычей в воде или на берегу, взрослые охотились на крупных позвоночных из засады. Не исключено, что в брачный период антеозавры практиковали что-то вроде «борьбы» — толкались головами как современные игуаны. С другой стороны, отсутствие свидетельств ороговения крыши черепа противоречит этому. Единственный достоверный вид антеозавра характеризует зону Tapinocephalus (около 265 млн лет назад) начала позднего пермского периода Южной Африки. Не исключено наличие отдельного вида антеозавра в пограничных отложениях формаций Экка — Бофорт (промежуточных между зонами Eodicynodon и Tapinocephalus).

Литература 
 Чудинов П. К. Ранние терапсиды. — М., Наука, 1983. — С. 77—103, 144—147.
 Ивахненко М. Ф. Тетраподы Восточно-Европейского плакката — позднепалеозойского территориально-природного комплекса. — Пермь, 2001. — С. 87—90.
 Ефремов И. А. Фауна наземных позвоночных в пермских медистых песчаниках Западного Приуралья. — М., 1954.

Ссылки 
 Palaeos Vertebrates 400.400 Therapsida: Anteosauria
 https://web.archive.org/web/20120922095355/http://macroevolution.narod.ru/28ivakhnenko.pdf

Дейноцефалы
Синапсиды пермского периода